Doxy (jazzstandard), een compositie van Sonny Rollins
 Doxy Records, een platenlabel van Sonny Rollins
 Doxy (filmproducent)
 Doxy (Italiaans platenlabel), een Italiaans reissue-label
 Doxygen, een documentatiegenerator